Коди, Ко́уди () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Коди, Джон Патрик (1907—1982) — американский кардинал-священник.
 Коди Рамакришна (1949—2019) — индийский кинорежиссёр.
 Коди, Стивен (род. 1987) — австралийский ватерполист.
 Коди, Сэмюэл (1867—1913) — американский и британский пионер авиации.
 Коди, Уильям Фредерик (более известен как Буффалло Билл; 1846—1917) — американский военный, охотник на бизонов и шоумен.

Топонимы 
Белоруссия
 Коди — хутор в Вороновском районе Гродненской области
Канада
 Коди (Британская Колумбия)
Соединённые Штаты Америки
 Коди — город, расположенный в округе Парк (штат Вайоминг).
 Коди (Дулут), штат Миннесота
 Коди (Небраска)
 Коди (Флорида)

Другое 
 «Агент Коди Бэнкс» — полнометражная семейная кинокомедия.
 Kodi Entertainment Center — бесплатный кроссплатформенный медиаплеер и программное обеспечение ранее известное, как XBMC.

Примечания